Рейс 21 может иметь следующие значения:
 Рейс 021 USAF
 Рейс 021 True Aviation